Харни () — английская фамилия и топоним:

Люди 
 Харни, Джордж Джулиан (1817—1897) — британский политик, журналист.
 Харни, Рудольф (1880—1965) — немецкий евангелический священнослужитель.
 Харни, Корбин — духовный лидер западных шошонов.
 Харни, Майкл (Michael John Harney; род. 1956) — американский актёр кино, телевидения и театра.
 Харни, Уильям (1800—1899) — кавалерийский офицер армии США.

 Харни, Мэри — ирландский политик.

Топонимы 
 Харни — округ в штате Орегон, США.
 Харни — озеро в Орегоне, США.
 Харни — самая высокая точка штата Южная Дакота, США.